Piantedosi ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Piantedosi (* 1953), US-amerikanischer Ruderer
 Matteo Piantedosi (* 1963), italienischer Verwaltungsbeamter und Innenminister